Paul S.L. Johnson (1873–1950) – amerykański uczony i pastor
 Paul B. Johnson Sr. (1880–1943) – amerykański polityk i sędzia
 Paul B. Johnson Jr. (1916–1985) – amerykański polityk
 Paul Johnson (1928–2023) – brytyjski historyk, dziennikarz, autor przemówień
 Paul Johnson (1935–2016) – amerykański hokeista
 Paul E. Johnson (ur. 1942) – amerykański historyk
 Paul Johnson (1971–2021) – amerykański producent i DJ muzyki house

Przypisy